Катарогус има више значења:
 Округ Катарогус (Њујорк)
 Катарогус (Њујорк)